Ла-Магделен () - муніципалітет в Італії, у регіоні Валле-д'Аоста
 Ла-Магделен () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта